Austrocknung steht für:

 Trocknung, Verfahren des Flüssigkeitentzugs
 Dehydratation (Medizin)
 Keratoconjunctivitis sicca (auch Syndrom des trockenen Auges), ein durch Trockenheit der Augen gekennzeichnetes Krankheitsbild aus der Augenheilkunde
 Xerophthalmie, eine durch Vitamin-A-Mangel bedingte Form des trockenen Auges, die insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern vorkommt
 natürliches Trockenfallen oder künstliche Trockenlegung von Gewässern

Siehe auch:
 Dehydratation (Begriffsklärung)
 Sicca-Syndrom